Mileewa — род цикадок из отряда Полужесткокрылых.

Описание 
Цикадки длиной около 5—6 мм. Стройные, темноокрашенные, с плавным переходом темени в лицо.
Обычно тёмно-коричневые или чёрные виды, переднее крыло часто с прозрачными пятнами. Темя (Crown) с оцеллиями, расположенными посередине, передний край закруглен или выступающий. Фронтоклипеус вздутый. Переднеспинка широкая и короткая, передний край дугообразный, задний край вогнутый или прямой, боковой край прямой. Апикальный край переднего крыла прямой. Формула щетинок бедра задней ноги 2:1:1. Пигофер самца с вентральным пигоферным отростком, вентральный край с тонкими щетинками, апикальный край иногда с толстыми щетинками. Субгенитальные пластинки тонкие, с толстым рядом щетинок, иногда присутствуют тонкие и короткие микросеты. Коннектива Y-образная, реже V-образная, треугольная или трапециевидная.

Классификация 
Около 50 видов. На Дальнем Востоке 2 вида.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — Китай
  — Приморский край, Корея, Ява, Индия.
 =
 
 
  — Китай
 
 
  — Китай
 
 
 
 
 
 
 
  — Китай
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — Китай
 
 
  — Приморский край
 
 
 
 
 
 Другие виды

См. также

Примечания

Литература 
 Yang, M.F. & Li, Z.Z. (2000b) Two new species of the genus Mileewa Distant (Homoptera: Cicadellidae) from China. In: Zhang, Y.L. (Ed.), Systematic and Faunistic Research on Chinese Insects. China Agriculture Press, Beijing, pp. 52-55.
 Yang, M.F. & Li, Z.Z. (2002a) A new species of Mileewa from Yunnan Province, China (Homoptera: Cicadellidae: Cicadellinae). Journal of Central South Forestry University, 22, 102—103.
 Yang, M.F. & Li, Z.Z. (2004) Four new species of the genus Mileewa from Taiwan, China (Homoptera, Cicadellidae, Cicadellinae). Acta Zootaxonomica Sinica, 29, 491—496.

Ссылки 
 
Mileewa
Насекомые Азии
Роды полужесткокрылых